Rooney fait notamment référence à :

Patronyme 

 Adam Rooney, footballeur irlandais ;
 Andy Rooney, journaliste et commentateur pour CBS ;
 Arthur Rooney (1909-1988), fondateur de l'équipe de football américain les Steelers de Pittsburgh ;
 Cory Rooney, parolier et producteur ;
 Dan Rooney, propriétaire actuel de l'équipe des Steelers de Pittsburgh ;
 Darrell Rooney, scénariste et réalisateur américain ;
 Francis Rooney, ambassadeur américain actuel au Vatican ;
 Fred B. Rooney (1925–2019), représentant au Congrès américain de Pennsylvanie ;
 Giaan Rooney (née en 1982), nageuse australienne ;
 Jimmy Rooney (né en 1945), footballeur australien ;
  (1975-), musicien et chanteur américain (Rascal Flatts).
 John Rooney (né en 1979), joueur de squash irlandais ;
 John Rooney, journaliste sportif américain ;
 John Rooney, homme politique irlandais du Farmers's Party TD de comté de Dublin County en 1922–1923 ;
 John J. Rooney, représentant au congrès américain de New York ;
 John Jerome Rooney, poète de New York ;
 Luke Rooney (né en 1982), joueur de rugby à XV et à XIII australien ;
 Maddie Rooney (née en 1997), joueuse de hockey sur glace américaine ;
 Martyn Rooney (né en 1987), athlète britannique ;
 Maude Rooney (1902-1974), militante des droits des femmes et des consommateurs irlandaise ;
 Mickey Rooney (1920-2014), acteur, réalisateur, producteur, scénariste et compositeur américain ;
 Mickey Rooney, footballeur anglais, actif durant les années 1970 aux États-Unis ;
 Nahau Rooney (vers 1945-2020), femme politique papouasienne ;
 Natalie Rooney (née en 1988), tireuse sportive néo-zélandaise ;
 Neil Rooney, batteur du groupe The Polecats ;
 Pat Rooney (1880-1962), comédien de vaudeville américain ;
 Patrick Rooney (1997-), joueur de squash anglais ;
 Sally Rooney (1991-), auteure irlandaise ;
 Terry Rooney, membre du Parlement pour Bradford North ;
 Wayne Rooney (né en 1985), footballeur anglais.

Prénom 
 
 Rooney Mara (née en 1985), actrice américaine.

Culture 
 Rooney, un groupe californien de rock,
 Ed Rooney, le principal de l'école dans La Folle Journée de Ferris Bueller (Ferris Bueller's Day Off),
 , un personnage issu de la culture populaire américaine,
 Cap' Rooney, le quarter back du film L'Enfer du dimanche
 Rooney, un film de 1958 avec Muriel Pavlow (Maire Hogan) et Barry Fitzgerald (Le Grand-père),
 Rooney Prize for Irish Literature.

Pseudonyme 

 William Henry Fitzhugh Lee, un général de la guerre civile américaine, fils de Robert Lee,
 Princess Rooney (1980-), un cheval de course américain, premier vainqueur de la Breeders' Cup race,

Hydronyme 
 La rivière Rooney, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande. 

Surnom
Homonymie de titre
Patronyme irlandais
Patronyme anglais